Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1968.

Turnierplan

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 22. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1968)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1968